Надежда Александровна Басаргина (род. 30 апреля 1951) —  (лирическое сопрано), артистка оперетты, народная артистка России (2001).

Биография 
В 1977 году окончила Ленинградскую консерваторию по классу сольного пения, педагог — Т. Н. Лаврова.

Актриса Екатеринбургского государственного академического театра музыкальной комедии. Амплуа: героиня, лирическая героиня, лирико-каскадная героиня.

Осн. партии: Галина Сахно («Стряпуха» — Софронов А.); Ганна Главари («Веселая вдова» — Легар Ф.); Илона («Цыганская любовь» — Легар Ф.); Клотильда де Марель («О, милый друг» — Лебедев В.); Одетта Доримонт («Баядера» — Кальман И.); Панова («Товарищ Любовь» — Ильин В.); Сильва («Сильва» — Кальман И.); Теодора («Принцесса цирка» — Кальман И.).

Награды 
За свои достижения была неоднократно награждена:
 1992 — Заслуженная артистка России
 2001 — Народная артистка России
 Почётный знак «За заслуги перед городом Екатеринбургом»
 2018 — Почётный гражданин Свердловской области.

Примечания 

Сопрано
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Надежда Александровна
Персоналии:Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии
Почётные граждане Свердловской области